Асташкина — русская фамилия, женский вариант фамилии . Известные носители:

 Асташкина 
 Асташкина, Анна Валентиновна (род. 1980) — российская актриса.
 Асташкина, Мария Алексеевна (род. 1999) — российская пловчиха. См. также 
 Асташкино